Ли Куань или Ли Кунь (, йель Lei5 Gwan1), настоящее имя Ли Синьлян (; 18 февраля 1930, Тяньцзинь — 12 марта 2008 года, Тайбэй) — гонконгский и тайваньский кино- и телеактёр (преимущественно второго плана) 1950—2000-х годов. Лауреат премии .

Краткая биография и карьера 
Родился в Тяньцзине 18 февраля 1930 года.

В 1951 году переехал в Гонконг.

С 1956 года начал сниматься в кино, на тот момент — преимущественно в массовке. Постепенно стал одним из наиболее часто используемых второплановых актёров в ролях «маленьких людей», зачастую комического плана, работая в разных жанрах, как с гигантами киноиндустрии (Shaw Brothers и Cathay), так и с менее влиятельными студиями. Среди его репертуара — вспомогательные роли таких фильмов, как костюмно-исторические (в том числе, по мотивам традиционных легенд) «Великая наложница», «Лян Шаньбо и Чжу Интай», «Императрица У Цзэтянь», историческая драма «Лазурь и тьма», фильмы с боевыми искусствами «Небесный ястреб» и «Кулак ярости» и т. д., однако встречаются и главные роли.

С начала 1970-х начинает сниматься также на Тайване, постепенно смещая туда основную область работы. В 1983 получает первое приглашение от канала CTS участвовать в съёмках сериала. В 2001 году получает престижную тайваньскую телевизионную премию  (аналог Golden Horse для кинематографистов и Golden Melody для музыкантов) в категории «Лучшая мужская роль второго плана в телефильме или мини-сериале» за образ отца одной из героинь в сериале Forbidden Love (, ).

В 2003 году вместе с Айви Лин По, Жэнь Цзе и некоторыми другими актрисами принял участие в нашумевшей в нескольких странах Юго-Восточной Азии сценической «перепостановки» спуста 40 лет после выхода на экраны фильма «Лян Шаньбо и Чжу Интай» 1963 года.

Был дважды женат. В течение жизни был убеждённым буддистом.

Умер 12 марта 2008 года на 79-м году жизни в Тайбэе (Тайвань). Согласно завещанию актёра, его тело было кремировано, а прах развеян в районе .

Фильмография

Художественные кинофильмы гонконгского производства

Кинофильмы 1950-х годов

Кинофильмы 1960-х годов

Гонконгские кинофильмы 1970-х годов

Гонконгские кинофильмы 1980—1990-х годов

Художественные кинофильмы тайваньского производства

Tайваньские кинофильмы 1970-х годов

Tайваньские кинофильмы 1980—2000-х годов

Кинофильмы с участием в режиссёрской группе

Tелефильмы и сериалы

Документальные фильмы 
(все о Брюсе Ли, с участием в качестве «самого себя»)

Примечания

Ссылки, публикации, дополнительная литература о Ли Куане 
 
 Ли Куань на сайте 
 Ли Куань на сайте 
 Ли Куань на сайте 
 Ли Куань в Байдупедии.

Умершие от инфаркта миокарда
Люди, чей прах был развеян
Киноактёры Гонконга